Потаповичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Потаповичи — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Потаповичи — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Украина 
 Потаповичи — село в Овручском районе Житомирской области .